Il leone del Congo nord-orientale (Panthera leo leo, J.A. Allen 1924) è una sottospecie di leone (Panthera leo).

Descrizione
La pelliccia del leone varia di colore dal buff chiaro al marrone scuro. Ha orecchie arrotondate e un ciuffo di coda nero. La lunghezza media dalla testa al corpo dei leoni maschi è di 2,47–2,84 m (8,1–9,3 piedi) con un peso di 148,2–190,9 kg (327–421 libbre). Le femmine sono più piccole e meno pesanti.

Distribuzione
La popolazione del leone dell'Africa centro-orientale è in declino in diverse nazioni:
Sud Sudan , dove si sa poco sulla distribuzione dei leoni e sulle dimensioni della popolazione. I leoni di Radom e dei parchi nazionali meridionali sono probabilmente collegati ai leoni della Repubblica Centrafricana.
Nell' Uganda è quasi all'estinzione nel 20° secolo. Nel 2010, la popolazione di leoni in Uganda era stimata in 408 ± 46 individui in tre aree protette tra cui Queen Elizabeth, Murchison Falls e Kidepo Valley National Parks . 
Ruanda a causa dell'uccisione di leoni durante la guerra civile ruandese e della conseguente crisi dei rifugiati negli anni '90. Una piccola popolazione era presente nel Parco Nazionale dell'Akagera in Ruanda , stimata in 35 individui al massimo nel 2004.
parti settentrionali della Repubblica Democratica del Congo , dove i leoni abitano stabilmente foreste pluviali e radure nella foresta pluviale mescolate con praterie della savana .

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Felidi

fr:Lion du nord-est du Congo